Jméno a příjmení Petr Sedlák má více nositelů:

 Petr Sedlák (fotbalista) (* 1940) – český fotbalista
 Petr Sedlák (1974) (* 1974) – český fotbalista
 Petr Sedlák (1980) (* 1974) – český historik